

Persone
Ramelli – cognome italiano
Adriana Ramelli (1908-1996) – letterata svizzero-italiana, figlia di Bernardo
Agostino Ramelli (1531-1608) – ingegnere italiano
Antonio Cassi Ramelli (1905-1980) – architetto italiano
Bernardo Ramelli (1873-1930) – architetto svizzero-italiano
Ilaria Ramelli (1973) – docente, biblista e storica italiana
Phillip Ramelli (1981) – ex cestista statunitense con cittadinanza italiana

Altro
Giardino Sergio Ramelli – area verde di Milano, Italia
Omicidio di Sergio Ramelli – crimine commesso a Milano nel 1975

Pagine correlate 
 Ramella
 Ramello